Иван Ляцкий:
 Ляцкий, Иван Васильевич (ум. после 1534) — русский военачальник.
 Ляцкий, Иван Иванович — окольничий; сын Ивана Васильевича Ляцкого.